Vranješ bzw. Vranjes ist der Familienname folgender Personen:

 Jurica Vranješ (* 1980), kroatischer Fußballspieler
 Ljubomir Vranjes (* 1973), schwedischer Handballspieler und -trainer
 Ognjen Vranješ (* 1989), bosnischer Fußballspieler
 Vladimir Vranješ (* 1988), bosnischer Handballspieler